Серге́й Серге́евич Лашкарёв:
 Лашкарёв, Сергей Сергеевич (1782—1858) — тайный советник, дипломат.
 Лашкарёв, Сергей Сергеевич (1816/1817—1869) — русский общественный деятель, действительный статский советник.